FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2008. bilo je peto izdanje svjetskog klupskog prvenstva, koje se odigralo od 11. do 21. prosinca u Japanu. Na ovom natjecanju ponovo je uvedena utakmica za peto mjesto, te je povećan nagradni fond na 16.5 milijuna dolara. 

Prvenstvo je osvojio Manchester United, te tako postao prvi engleski klub kojemu je to uspjelo. U finalu su svladali predstavnika CONMEBOL-a, osvajača Copa Libertadoresa 2008., LDU Quito. U utakmici za treće mjesto, Gamba Osaka je pobijedila Pachucu. Za najboljeg igrača prvenstva izabran je igrač Manchester Uniteda, Wayne Rooney, koji je ujedno bio i najbolji strijelac prvenstva s tri postignuta pogotka.

Momčadi u natjecanju

* - Budući da je japanski klub osvojio AFC Ligu prvaka, na prvenstvo se kvalificirao najbolje plasirani ne-japanski klub AFC Lige prvaka.

Stadioni
Četvrtu godinu zaredom, gradovi domaćini prvenstva bili su Yokohama, Tokio i Toyota.

Suci

Utakmice

Razigravanje za četvrtfinale

Četvrtfinale

Polufinale

Za peto mjesto

Za treće mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci

3 gola
 Wayne Rooney (Manchester United)

2 gola
 Christian Giménez (Pachuca)
 Yasuhito Endō (Gamba Osaka) 
 Masato Yamazaki (Gamba Osaka)

1 gol
 Flávio (Al-Ahli)
 Damián Ariel Álvarez (Pachuca)
 Claudio Bieler (LDU Quito)
 Travis Dodd (Adelaide United)

1 gol (nast.)
 Daniel Mullen (Adelaide United)
 Cristiano (Adelaide United)
 Luis Bolaños (LDU Quito) 
 Hideo Hashimoto (Gamba Osaka)
 Luis Montes (Pachuca)
 Cristiano Ronaldo (Manchester United)
 Nemanja Vidić (Manchester United)
 Darren Fletcher (Manchester United)
 Paul Seaman (Waitakere United)

Autogol
 Fausto Pinto (Pachuca)

Nagrade

Vanjske poveznice
Službena stranica

Prvenstvo 2008.